Le detentrici del titolo erano Garbiñe Muguruza e María Teresa Torró Flor, ma hanno deciso di non partecipare. 
Monica Niculescu e Klára Zakopalová hanno sconfitto in finale Lisa Raymond e Zhang Shuai per 6-2, 65-7, [10-8].

Teste di serie 

 Marina Eraković /  Zheng Jie (primo turno)
 Lisa Raymond /  Zhang Shuai (finale)

 Iryna Burjačok /  Oksana Kalašnikova (quarti di finale)
 Chan Yung-jan /  Janette Husárová (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hobart International 2014
WTA Tour 2014